Зонино — деревня в Медынском районе Калужской области Российской Федерации. Входит в состав сельского поселения «Село Никитское».

Расположено на Смоленско-Московской возвышенности. Село стоит на берегу малой речки Обизерка (сейчас безымянна), притоке Лужи. Рядом находятся деревни Кобелево и Хорошеево, село Никитское.

Название происходит от уменьшительного имени Зоня, производного от Зосима.

В Смутное время деревня была сожжена.

Известные жители 
Здесь, в семье приёмных родителей, рос будущий генерал-майор, Алексей Андреевич Лобачёв (1903—1964). Зонино упомянуто в его книге «Трудными дорогами»

Примечания 

Населённые пункты Медынского района